Bayreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bayreuther (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Panduranga Bayreuther (* 1955), deutscher Komponist, Jazzgeiger und Obertonsänger
 Rainer Bayreuther (* 1967), deutscher Musikphilosoph und protestantischer Theologe

Siehe auch:
 Baireuther
 Beyreuther
 Bayreuth (Begriffsklärung)